Hutchins (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Bobby "Wheezer" Hutchins (1925-1945), Amerikaans acteur
 Carleen Hutchins (1911-2009), Amerikaans lerares
 Ross Hutchins (1985), Brits tennisser
 Thomas Hutchins (ca. 1792–1790), Brits medicus